La liste des clubs ayant évolué en Première Division belge recense le nombre de saisons passées par les  ayant participé au niveau le plus élevé du Championnat de Belgique de football entre 1895 à 2022.

Liste

Anciens noms 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des anciens noms de certains clubs dont les saisons sont simplement ajoutées au nom actuel du club dans le tableau ci-dessus.

Notes et références 

Compétition de football en Belgique
Football en Belgique